Alexander Petricone, conosciuto con lo pseudonimo di Alex Rocco – attore statunitense
Serafino Petricone – politico italiano